Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Miami Open) van 2022 vond plaats van dinsdag 22 maart tot en met zondag 3 april in Miami Gardens, 27 km benoorden de Amerikaanse stad Miami. Het was de 37e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2022. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Hard Rock Stadium.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Ashleigh Barty was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Aryna Sabalenka kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de op zaterdag 2 april gespeelde finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Japanse Naomi Osaka in twee sets. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Miami op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 1.231.245 prijzen­geld op dit toernooi.

Alle vijf Belgische deelneemsters verloren hun openingspartij:
 Elise Mertens, 20e reekshoofd, vrijstelling voor de eerste ronde
 Alison Van Uytvanck
 Greet Minnen
 Maryna Zanevska
 Kirsten Flipkens, had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd

Ook de Nederlandse Arantxa Rus kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Aoyama speelde samen met Chan Hao-ching – zij strandden al in de eerste ronde. Shibahara en Asia Muhammad bereikten de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Laura Siegemund en Vera Zvonarjova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Veronika Koedermetova en Elise Mertens in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Duitse Siegemund had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de natieloze Zvonarjova tien.

Behalve Mertens waren er nog twee Belgische deelneemsters: Kirsten Flipkens en Sania Mirza (India) bereikten de kwartfinale; Greet Minnen en de Georgische Ekaterine Gorgodze verloren meteen hun openings­partij.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk, met wie zij het zevende reekshoofd vormde – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Miami 2022
Miami